Morning Sun (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Morning Sun (Alphonse Mouzon), een muziekalbum van Alphonse Mouzon uit 1981
 Morning Sun (Robbie Williams), een nummer van de Engelse zanger Robbie Williams